«UBA» (o «Uba»,  o «Ubá») puede referirse a:

Acrónimo 
 UBA, Universidad Bicentenaria de Aragua (Venezuela).
 UBA, Universidad de Buenos Aires (Argentina).
 United Bank for Africa, banco internacional con sede en Lagos, Nigeria.

Lugares 
 Ubá, ciudad de Brasil.
 Ubá, microrregión en Brasil.